A magyarországi civil – vagyis munkaszolgálatra be nem hívott – vidéki zsidóságot 1944. május 15-étől kezdve tömegesen deportálták, túlnyomó többségben az auschwitzi koncentrációs táborba. Azért, mert zsidók voltak (vagy annak minősültek). Előzőleg országszerte a nagyobb városokban kialakított gettókba, gyűjtőtáborokba kényszerítették őket. Százezrek várták vagyontárgyaiktól, szabadságuktól, emberi méltóságuktól megfosztva, hogy mit tesznek még velük.

Rövid áttekintés 
Miután megszületett a döntés, a lépcsőzetes lebonyolításról pontos terv készült. A deportálást a külföldön már „tapasztalatot” szerzett német Eichmann-csoportnak és a magyar belügyminisztérium néhány „illetékesének”, köztük Endre László államtitkárnak irányításával, a magyar hatóságok és zömmel a csendőrség alakulatai  hajtották végre.

Amikor eljött az idő, az embereket a gettóból egy közeli vasútállomásra hajtották, tehervagonokba zsúfolták, majd alapvető higiéniai lehetőségek és ellátás biztosítása nélkül, lezárt vagonokban indították el a több napos vonatútra. Vagononként legalább 70 embert, szerelvényenként gyakran több mint 3000 embert, naponta akár 3–4 vonatot, hét hét alatt 136 vonatot (majd egyet július 20-án). A szerelvényeket az akkori országhatárig, Kassáig csendőrök kísérték, onnan a német hatóságok vitték tovább Auschwitz felé.

Az alábbi lista az 1944. május 15. és július 9. között (valamint július 20-án) Kassán áthaladt deportálóvonatok adatait  tartalmazza. Az adatok a kassai vasútállomás parancsnokától származnak, eredetileg Mikulas Gaskó Halálvonatok című munkájában (Torontó, 1984) jelentek meg. Előfordulhatnak a listában téves adatok, néhol talán a Kassára érkezés helyett az indulás napját tüntették fel. (Ilyen lehet például az első két, május 14-i sor is).

Ez a lista az 1944 más időpontjában indított vagy másik határállomáson áthaladt deportálóvonatokat nem tartalmazza.

A Kassán 1944-ben áthaladt deportálóvonatok

Jegyzetek

Források 
 A Magyar Elektronikus Könyvtárban olvasható változat (634–638. és 1357–1360. oldal) forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

További információk 
 

Holokauszt Magyarországon
Kassa
1944